Die Nationalliga A 2018 war die höchste Spielklasse der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft 2018. Meister wurde der Schachklub Luzern, während sich der Titelverteidiger Schachgesellschaft Winterthur mit dem fünften Platz begnügen musste. Aus der Nationalliga B waren im Vorjahr der Echallens Chess Club und der SK St. Gallen aufgestiegen. Während Echallens den Klassenerhalt erreichte, musste St. Gallen zusammen mit dem SK Mendrisio direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2018.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 25. März, 15. und 29. April, 10. Juni, 1. Juli, 8. und 9. September sowie 27. und 28. Oktober. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Lausanne gespielt, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Sportveranstaltung in der Schweiz
Schachveranstaltung 2018